2000 kan betyda:

2000 – ett år i den gregorianska kalendern
2000 (tal) – ett tal
2000 AD – en brittisk science fiction-orienterad serietidning
Video 2000 – ett format för videoinspelning
Windows 2000 – ett operativsystem utgivet till den gregorianska kalenderns år 2000
X 2000 – ett varumärke som SJ sedan 1990 använder för ett snabbtåg
2000 (låt) – en låt av rockbandet Kent